Кубок африканских наций 2006 — 25-й по счёту чемпионат среди сборных, проводимый Африканской конфедерацией футбола. Турнир проходил в Египте. Чемпионами стали хозяева — .

Отборочный турнир 
Отборочный турнир Кубка африканских наций 2006 был совмещён с отборочным турниром Чемпионата мира по футболу 2006 в Африканской континентальной зоне.

Участники финального турнира

Стадионы

Составы команд

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
5 мячей
  Самуэль Это’о

4 мяча
  Хассан Ахмед
  Паскаль Фейндуно
  Франсилеудо Дос Сантос

3 мяча
  Флавиу Амаду да Силва
  Дидье Дрогба
  Эмад Мотеаб

Примечания

Ссылки 
 Страница на rsssf.com
 Страница на официальном сайте КАФ

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2006 году
Международные соревнования по футболу в Египте
Январь 2006 года
Февраль 2006 года
Спорт в Египте в 2006 году